Dynamo Berlin ist die Kurzbezeichnung verschiedener Sportvereine und -clubs in Berlin:
 BFC Dynamo, Fußballverein (DDR-Rekordmeister)
 EHC Dynamo Berlin, historische Bezeichnung des Eishockeyclubs Eisbären Berlin
 SC Dynamo Berlin, ehemaliger Sportverein in der DDR (verschiedene Sportarten) 
 SG Dynamo Berlin(-Mitte), historische Bezeichnung der ehemaligen Sportgemeinschaft Dynamo Hohenschönhausen